Fröding är ett svenskt efternamn vars mest kände bärare var skalden Gustaf Fröding.
Den 31 december 2022 var 410 personer med efternamnet Fröding folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Fröding
 Anita Fröding (född 1942), tecknare, målare och grafiker
 August Fröding (1838–1913), grosshandlare
 Cecilia Fröding (1855–1914), lärare och tecknare, syster till Gustaf Fröding
 Emilia Fröding (1827–1887), diktare och feminist,mor till Gustaf Fröding
 Gustaf Fröding (1860–1911), skald
 Hugo Fröding (1842–1930), militär och historiker
 Jonas Fröding (1905–1959), skulptör
 Nils Gustaf Fröding (1904–1970), häradshövding och politiker, högerpartist

Källor

Svenska efternamn